Pakoeboewono (familie), de heersende dynastie in het sultanaat Soerakarta, waarvan onderstaande personen leden zijn
 Pakoeboewono I van Soerakarta
 Pakoeboewono II van Soerakarta
 Pakoeboewono III van Soerakarta
 Pakoeboewono IV van Soerakarta
 Pakoeboewono V van Soerakarta
 Pakoeboewono VI van Soerakarta
 Pakoeboewono VII van Soerakarta
 Pakoeboewono VIII van Soerakarta
 Pakoeboewono IX van Soerakarta
 Pakoeboewono X van Soerakarta
 Pakoeboewono XI van Soerakarta
 Pakoeboewono XII van Soerakarta
 Pakoeboewono XIII van Soerakarta